Терликов — фамилия.

Известные носители
 Терликов, Иван Филиппович (род. 1926) — передовик советского машиностроения, участник трудового фронта Великой Отечественной войны, почётный гражданин города Нижнего Тагила (1987), заслуженный строитель РСФСР.
 Терликов, Юрий Николаевич (1864—1914) — российский архитектор.
 Терликов, Яков (Иоан; 1755—1814) — архимандрит Русской православной церкви.